Weird Science steht für:

 Weird Science, Originaltitel von L.I.S.A. – Der helle Wahnsinn, US-amerikanischer Film von John Hughes (1985)
 Weird Science, Originaltitel von Lisa – Der helle Wahnsinn, US-amerikanische Fernsehserie (1994 bis 1998) 
 Weird Science (Filmmusik), Film-Titelmelodie von Oingo Boingo
 Weird Science (Comics), Comicserie von William Maxwell Gaines
 Weird Science, Lied von Does It Offend You, Yeah?
 Weird Science, US-amerikanisches Produzententeam, siehe Steve Aoki #Weird Science production